Shri devi es la única especie conocida del género Shri de dinosaurio terópodo dromeosáurido velociraptorino que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 72 millones de años, durante el Maastrichtiano, en lo que hoy es Asia. Fue encontrado en la formación Barun Goyot, Mongolia y descrito por Turner et al., 2021. Originalmente, fue llamado de manera informal "Ichabodcraniosaurus", "lagarto de Ichabod Crane", por Novacek, 1996.

En 1996, Novacek menciona en su primer libro un tal "Ichabodcraniosaurus" que significa "lagarto de Ichabod Crane", personaje de la historia de Washington Irving, La leyenda de Sleepy Hollow, donde era perseguido por un jinete sin cabeza, basado en IGM 100/980 un esqueleto postcraneal parcial articulado que consta de una pata derecha, un tibiotarso izquierdo, pelvis, y vértebras cervicales, dorsales y caudales. Este fue encontrado en la formación Barun Goyot de Mongolia, posiblemente del Campaniano superior-Maastrichtiano inferior. En 1999, Norell y Makovicky lo consideraron provisionalmente como un espécimen de Velociraptor mongoliensis debido a la presencia de un tubérculo ambiens distinto ubicado proximalmente en la cara anterior del pubis, una tuberosidad anterior bien desarrollada localizada proximalmente en el isquion y una cresta isquiática longitudinal redondeada. Se distingue de V. mongoliensis por un cuarto trocánter débil, compartido con todos los demás dromeosáuridos y fosas pediculares anteriores profundas en las vértebras cervicales; las epipófisis de las últimas cuatro vértebras cervicales no están elevadas, sino que están representadas por cicatrices circulares rugosas. Un conjunto de caracteres axiales y apendiculares son diagnósticos para una nueva especie. Más tarde en 2021, Turner et al. redescribieron a IGM 100/980 y encontraron que era lo suficientemente distinto de V. mongoliensis como para merecer su propio género, llamándolo Shri devi. Era un depredador pequeño como su pariente Velociraptor y al igual que todos los dromeosáuridos, estaba cubierto de plumas. Turner et al. lo clasificaron como un dromeosáurido y, específicamente de la subfamilia Velociraptorinae, donde posiblemente forme un clado con Velociraptor.

A continuación se muestra un cladograma basado en el análisis filogenético realizados por los autores:

Referencias 
 

Dromaeosauridae
Dinosaurios de Asia
Dinosaurios del Cretácico